Voisard ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Voisard (* 1862), französischstämmiger Fotograf
 Alexandre Voisard (* 1930), Schweizer Schriftsteller
 Gaëtan Voisard (* 1973), Schweizer Eishockeyspieler
 Otto Voisard (1927–1992), deutsch-österreichischer Industriemanager
 Yannis Voisard (* 1998), Schweizer Radrennfahrer